Die 8. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 17. bis 27. Mai 1990 in der DDR (im heutigen Thüringen) ausgetragen und war das einzige UEFA-Turnier in der DDR. Sieger wurde die Tschechoslowakei durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung über Jugoslawien. Der Gastgeber schied ebenso wie die Bundesrepublik nach der Vorrunde aus.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende Mannschaften teil:

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum

Austragungsorte 
Die Nachwuchseuropameisterschaft fand in den Bezirken Erfurt und Gera statt. Mit Ausnahme der inzwischen sächsischen Stadt Elsterberg liegen alle Austragungsorte auf dem Gebiet des heutigen Thüringen. Gespielt wurde in den Städten Apolda, Arnstadt, Bad Langensalza, Bad Salzungen, Eisenach, Elsterberg, Erfurt, Gera, Heiligenstadt, Ilmenau, Kölleda, Leinefelde, Lobenstein,  Mühlhausen, Nordhausen, Rudolstadt, Ruhla, Sömmerda, Sondershausen, Tambach-Dietharz, Weida, Weimar und Zeulenroda.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die U-16-Nationalmannschaft der  Tschechoslowakei wurde somit zum ersten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren. Es blieb der einzige Titel für diese Mannschaft.

Die Siegerelf: Miroslav Hýll - Kowar, Sulek, Tomáš Řepka, Zdeněk Cieslar, Vomacka (Roub), Vitava, Patrik Berger, Martin Čížek, Marek Penksa, Matejka (Gabriel Ungvölgyi)

Penska, Berger, Čížek / Miodrag Pantelić, Aleksandar Stanojević erzielten die Tore.

Weblinks 
 Erik Garin, Julio Bovi Diogo: European U-16 Championship 1990. In: rsssf.com (28. Juni 2006).

Einzelnachweise 

1990
Fußballveranstaltung 1990
Fußball (DDR)
Sportveranstaltung in Thüringen
Sportveranstaltung in der DDR